Anthony Maitland Stenhouse (1849-1927), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 Gavin Stenhouse (1986-), acteur britannique
 John Stenhouse (1809-1880), chimiste écossais
 Joseph Stenhouse (1887-1941), explorateur de l'Antarctique et marin écossais
 Ricky Stenhouse Jr. (1987-), pilote américain de NASCAR

Patronyme anglais
Patronyme écossais